Termin  ima više značenja.

 4-Oksalokrotonatna dekarboksilaza, enzim
 Prato alo Stelvio, opština u Južnom Tirolu u severnoj Italiji